Княжеството Любек () е територия на Свещената Римска империя, Германския съюз и на Германската империя в днешен Шлезвиг-Холщайн.

История 
Създава се през 1803 г. от Княжество-епископство Любек (Hochstiftes Lübeck), светката собственост на епископа на Любек. Резиденцията е град Ойтин с двореца Ойтин. Управлява се от херцозите на Олденбург.

През 1803 г. територията има площ от 9,5 квадратметра и 22 000 жители. От 1810 до 1814 г. принадлежи към Франция. През 1815 г. княжеството Любек влиза във Велико херцогство Олденбург.

Галерия

Източници 
 Rudolf Illing: Das Fürstentum Lübeck in seinen Beziehungen zum Freistaat Oldenburg und zu den Nachbarstaaten Lübeck und Schleswig-Holstein. Schleswig-Holsteinischer Ausschuss für das Fürstentum Lübeck, Vollbehr & Riepen, Kiel 1921

Външни препратки 
 Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte 
 Nennung der Gliederung des Fürstentums Lübeck
 Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900, Großherzogtum Oldenburg, Fürstentum Lübeck

Исторически държави в Европа
История на Шлезвиг-Холщайн
История на Долна Саксония
Свещена Римска империя